Die Top 12 2013/14 war die 34. französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach.

Der Titelverteidiger Club de Clichy-Echecs-92 wurde erneut Meister. Aus der Nationale I waren im Vorjahr der Club de Montpellier Echecs, Les Tours de Haute Picardie und C.E. de Bois-Colombes aufgestiegen. Während Montpellier und Bois-Colombes den Klassenerhalt erreichten, musste Haute Picardie zusammen mit C.E. de Rueil Malmaison direkt wieder absteigen. Einen dritten Absteiger gab es nicht, da durch den Rückzug des Club de Marseille Echecs der Wettbewerb nur mit elf Mannschaften ausgetragen wurde und zur kommenden Saison wieder die übliche Ligastärke von zwölf Mannschaften herbeigeführt wird. 
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Top 12 2013/14.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden vom 24. Mai bis 3. Juni 2014 zentral in Saint-Quentin gespielt.

Saisonverlauf 

Nach den ersten Runden setzten sich der Club de Clichy-Echecs-92, der Club de Bischwiller und der Club de Mulhouse Philidor vom übrigen Feld ab. Nachdem Clichy beide Konkurrenten besiegte, verteidigten sie den Vorjahrestitel, obwohl im weiteren Saisonverlauf noch ein Unentschieden gegen Évry Grand Roque abgegeben wurde.
Im Abstiegskampf waren zwei Runden vor Schluss Cercle d’Echecs de Strasbourg, Les Tours de Haute Picardie und C.E. de Rueil Malmaison gefährdet. Nachdem in der vorletzten Runde Strasbourg gegen Haute Picardie gewann, standen Haute Picardie und Rueil Malmaison vorzeitig als Absteiger fest.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Sportveranstaltung in Frankreich
Schach (Frankreich)
Schachveranstaltung 2014